Пантелеев, Сергей:
* Пантелеев, Сергей Михайлович — российский политический и профсоюзный деятель, машиностроитель.
 Пантелеев, Сергей Юрьевич — российский политолог, историк, общественный деятель, директор Института Русского зарубежья.